Yau ist der Familienname folgender Personen:

 Chingmy Yau (* 1968), chinesische Schauspielerin
 Horng-Tzer Yau (* 1959) US-amerikanisch-taiwanischer Physiker
 John Yau (* 1950), US-amerikanischer Dichter, Essayist, Prosaautor und Kunstkritiker
 Phillip Yau Wing Choi († 2012), hongkong-chinesischer Rennsportler
 Shing-Tung Yau (* 1949), chinesischer Mathematiker
 Yau Tsz Yuk (* 1976), Badmintonspieler aus Hongkong
 Yau Wai-ching (* 1991), hongkong-chinesische Politikerin und Aktivistin

Siehe auch:
 Calabi-Yau-Mannigfaltigkeit